Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uvádí přehled všech poslanců, kteří byli členy dolní komory Parlamentu České republiky od jejího ustavení v roce 1993.

Související články 
 Seznam členů České národní rady po volbách v roce 1992
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 1996 
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 1998
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2002
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2006
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2010
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2013
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2017
 Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po volbách 2021
 Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky